Yarrow se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Crecy Yarrow
 David Yarrow